Agésipolis peut désigner :
 Agésipolis , roi des Lacédémoniens de -394 à -380 ;
 Agésipolis II, roi de Sparte de -371 à -370 ;
 Agésipolis III, roi de Sparte de -219 à -215.